Grona ist der Name von

 Ludwig Grona (Ludovicus Grona; 1700–1765), Abt des Klosters Grafschaft

Orte:

 Grona ist die alte Bezeichnung des Göttinger Ortsteils Grone, in dem sich die ottonische Königspfalz Grona befunden hat.